Bruno Carnez a été de 1994 à 2004 directeur du programme de participation à l'UNESCO.

Biographie 
Il est nommé au poste de directeur du programme de participation de l'UNESCO par Federico Major, directeur général de l'organisation. Il est démis de ses fonctions à la suite d'un audit de ses services. Auparavant il avait été sous directeur Europe et chef du service des visas et accréditations diplomatiques de l'UNESCO (90-94). Il venait alors du Quai d'Orsay où il avait été sous-directeur des affaires administratives, budgétaires et financières à la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques ; coordinateur multilatéral adjoint, chef du bureau de l'Unesco dans ce ministère.

Il a également travaillé comme responsable du secteur Europe de l'Est  de l'AFAA. Il fut également chef de service au ministère de la Culture et de la Communication du temps de Jean-Philippe Lecat et enseignant.

Parmi les missions spéciales qu'il a effectuées, il fut le représentant personnel du directeur général de l'Unesco à Dubrovnik durant les terribles bombardements de l'année 1991 ; ville dont il assura la protection jusqu'au bout. Il fit la même chose dans de nombreux pays d'Afrique (notamment Congo-Brazzaville, Rwanda, Burundi, Zaïre) en tant que représentant de Federico Mayor.

Il a été entre juin et  directeur de cabinet de Moustafa Aziz, ministre-conseiller diplomatique de la Côte d’Ivoire à l’UNESCO, et a fait avec lui partie de l'équipe Julia.

Depuis son retour en France, il est Directeur général des Services de collectivités territoriales (Valençay ; Saint-Nom-la-Bretèche).

Il a fait partie de l'équipe Julia. Il a revendiqué être à l'origine de cette affaire dans un article d'un journal des Yvelines : Toutes les nouvelles (autrefois, Toutes les nouvelles de Versailles) du .

Décorations 
 Ordre national du Mérite, à titre militaire
 Plus haute distinction culturelle croate pour avoir permis de sauver Dubrovnik

Notes et références 

Fonctionnaire de l'UNESCO
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Officier de l'ordre du Mono